La lliga ACB 2006-2007 va començar el 30 de setembre del 2006. El Tau Cerámica va acabar en el primer lloc al final de la fase regular. Els llocs de descens els van ocupar el Etosa Alacant i el Bruesa Gipuzkoa. Els playoff pel títol van començar el 17 de maig del 2007.

Fase Regular

Playoff 2007 

2006-2007
Competicions de bàsquet del 2006
Competicions de bàsquet del 2007